Contrato
Ou ainda:
Contrato (filme) - produção portuguesa
O Contrato - produção estadunidense

Desambiguação